Comitatul Barbour sau Barbour County (în engleză) se poate referi la următoarele două comitate din Statele Unite ale Americii,

 Comitatul Barbour, statul  (Formate AL -- Categorie și format)
și
 Comitatul Barbour, statul  (Formate WV -- Categorie și format)

Dezambiguizare
Nume proprii